Jean Tamini – calciatore svizzero
 Mario Tamini – politico italiano